Выборы в Сенат Чехии 2012 года проходили 12 и 13 октября (1-й тур) и 19 и 20 октября (2-й тур). В ходе выборов по мажоритарной избирательной системе в два тура было переизбрано 27 сенаторов из 81. Первый тур сенатских выборов прошёл одновременно с выборами краевого самоуправления.

Предвыборная кампания 2012 года характеризовалась некоторыми СМИ как скучная и невыразительная по сравнению с выборами в Сенат 2008 года. С предвыборных плакатов исчезли слоганы, призывающие не голосовать за конкурентов. По сравнению опять же с 2008 годом существенно сократились антикампании.

Избирательные округи 
Выборы проходили в 27 избирательных округах по всей стране. Поскольку сенат обновляется лишь на треть, две трети населения Чехии не участвуют в выборах сенаторов.

Избирательные округи:
Соколов • Хомутов • Рокицаны • Домажлице • Ческе-Будейовице • Прага 12 • Прага 4 • Прага 8 • Прага 2 • Литомержице • Теплице • Яблонец-над-Нисоу • Млада-Болеслав • Бенешов • Хрудим • Наход • Свитавы • Тржебич • Бржецлав • Брно • Простейов • Шумперк • Опава • Острава • Карвина • Всетин • Злин

Первый тур 
Голосование проходило достаточно спокойно — в пятницу 12 октября проголосовало около 25 % избирателей. Доля участия в выборах выглядела схожей и в субботу 13 октября. Голосование было завершено 13 октября 2012 года в 14 часов местного времени. Явка на участки составила порядка 35 % избирателей (около 975 тыс. человек из зарегистрированных почти 2800 тыс.).

Второй тур 
Второй тур выборов в Сенат состоялся 19 и 20 октября 2012. Явка избирателей была примерно вдвое ниже, чем в первом туре — 18,6 % (520 тыс. человек).

Кандидаты по партиям (движениям)

Ссылки 
Решение президента о назначении выборов в Сенат Парламента Чешской республики и о назначении выборов в краевое самоуправление 224/2012 Sb.
Поимённый список выбранных сенаторов

Примечания 

Чехия
Выборы в Чехии
Октябрь 2012 года
2012 год в Чехии